Per commutatore ci si può riferire a:

 Commutatore (matematica): una composizione di due elementi di una struttura algebrica, riferita a un'operazione binaria che fornisce un terzo elemento diverso dall'elemento neutro.
 Commutatore (telecomunicazioni): dispositivo che si occupa dell'instradamento dei dati in una rete di telecomunicazioni.
 Commutatore statico: apparecchiatura elettronica in grado di trasferire uno o più carichi elettrici da una sorgente di alimentazione prioritaria ad un'altra.